Kő-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kő-lyuk, parasznyai barlang.
 Kő-lyuk, a Mánfai-kőlyuk másik neve.
 Kő-lyuk, a Rezi-barlang másik neve.
 Kő-lyuk, a Vár-völgyi Kő-lyuk másik neve.